Чемпионат Европы по горному бегу разыгрывается ежегодно, начиная с 2002 года, как правило, в июле.

Чемпионаты

Россияне — победители чемпионатов Европы 
 Светлана Демиденко — двукратная чемпионка Европы (2002, 2003).

Примечания

Ссылки 
 Сайт соревнований